Жаргон — многозначный термин.

 Жаргон — социальный диалект.
 Жаргон — устаревшее название на русском языке языка идиш (для противопоставления языку священному — ивриту) в среде евреев Российской империи до начала XX века.
 Жаргон — драгоценный камень, жёлтый циркон с алмазным блеском.